Дритан Мехмети (, род. 1978) — албанский шахматист, международный мастер.

Чемпион Албании 2006, 2007, 2013, 2014, 2016 гг.

В составе сборной Албании участник десяти шахматных олимпиад (2000—2018 гг., в том числе в 2010 г. на 1-й доске) и командных первенств Европы 2001 и 2017 г.

Победитель международного турнира в Кечкемете (2005 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Д. Мехмети в базе Chessgames
 Личная карточка Д. Мехмети на сайте 365Chess

Шахматисты Албании
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам